Shaw Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Shaw Island (Louisiana)
 Shaw Island (Michigan)
 Shaw Island (New Jersey)
 Shaw Island (New York)
 Shaw Island (Pennsylvania)
 Shaw Island (Washington)